Bisini – cognome italiano
 Romeo Bisini (1875-1930) – circense e direttore artistico italiano
 Venanzio Bisini (1749-1811) – pittore italiano